Por IDD puede referirse a:

 Índice de Desarrollo Democrático

 Índice de dependencia dendroenergética en la oferta total renovable (IDD), un indicador de la Sostenibilidad energética.